Сезон 2020/21 стал для «Каролины Харрикейнз» 24-м в Национальной хоккейной лиге и 42-м в истории франшизы.

Из-за продолжающейся пандемии коронавируса, «Каролина», а также «Даллас Старз», «Детройт Ред Уингз», «Коламбус Блю Джекетс», «Нэшвилл Предаторз», «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Флорида Пантерз» и «Чикаго Блэкхокс» были определены в Центральный дивизион где каждая команда провела по 56 матчей регулярного чемпионата только с соперниками по дивизиону.

Первоначально для «Харрикейнз» регулярный чемпионат должен был завершиться 8 мая 2021 года, однако в середине января в клубе произошла вспышка COVID-19, из-за чего были перенесены 4 матча, последний из которых состоялся 10 мая. В итоге «Каролина» завершила чемпионат на 1-м месте в своём дивизионе набрав 80 очков и третий год подряд обеспечила себе участие в плей-офф.

В первом раунде «Каролина» в шести матчах обыграла «Нэшвилл», но в следующем уступила «Тампа-Бэй» со счётом 1-4.

По итогам сезона Род Бриндамор получил «Джек Адамс Эворд», приз лучшему тренеру, а защитник Джейккоб Слэвин «Леди Бинг Трофи», приз за джентльменское поведение.

Турнирное положение

Расписание и результаты матчей

Регулярный чемпионат

Плей-офф

Текущий состав

Сделки

Обмены

Свободные агенты

Пришли

Ушли

Драфт отказов

Ушли

Пришли

Завершили карьеру

Подписание контрактов

Драфт

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт «Каролина Харрикейнз» 

К
2020 год в хоккее
2021 год в хоккее
2020/2021